Эндрю Митчелл:
 Митчелл, Дрю (род. 1984) — австралийский регбист.
 Митчелл, Энди (род. 1953) — канадский политик.
 Митчелл, Энди (1907—1971) — английский футболист.
 Митчелл, Энди (род. 1990) — английский футболист.
 Митчелл, Эндрю Джонатан (род. 1967) — британский дипломат, посол Великобритании в Швеции.
 Митчелл, Эндрю Рональд (1921—2007) — британский прикладной математик.
 Митчелл, Эндрю (1757—1806) — шотландский адмирал.
 Митчелл, Эндрю (1708—1771) — британский дипломат.
 Митчелл, Эндрю (род. 1956) — британский политик, консерватор.
 Митчелл, Эндрю (род. 1992) — североирландский футболист.
 Митчелл, Эндрю (род. 1994) — североирландский футболист.
 Митчелл, Эндрю — шотландский футболист, защитник.
  (1879—после 1899) — шотландский футболист, нападающий.
 Митчелл, Эндрю (род. 1980) — ирландский хёрлер.